Нова Сербія — мікрорайон у місті Харків.
 Нова Сербія — історична територія України.